Se habla de Gran Despertar para referirse a dos periodos distintos de gran expansión religiosa en el cristianismo protestante:
Primer Gran Despertar (1730-1740), que marcó la religiosidad estadounidense entre otras cosas.
Segundo Gran Despertar  (1790–1840).